One-Night-Stand (englisch für „einmaliges Gastspiel“) steht für:

 One-Night-Stand, Ausdruck für eine sexuelle Kurzbeziehung
 One-Night-Stand (Astronomie), Bezeichnung für eine Umlaufbahn eines Asteroiden 

Filmtitel:
 One Night Stand (1984), australisches Filmdrama von John Duigan, deutsch: Die letzte Nacht
 One Night Stand (1997), US-amerikanischer Schauspiel-Film von Mike Figgis
 One Night Stand (2006), französischer Pornofilm von Émilie Jouvet, original: Pour une nuit

Siehe auch:
 One Nite Stand (Of Wolves and Sheep)